Ел Балазо има више значења:

 Ел Балазо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Балазо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику